Любарська — жіноча форма прізвища Любарський, також прикметникова назва для деяких топонімів.

 Любарська Ірина Юріївна ( 1958) — радянський і російський кінокритик.
 Любарська Леся Михайлівна ( 1964) — українська письменниця, журналістка, педагогиня, культурно–громадська діячка, просвітянка.
 Любарська (Каган) Рахіль Яківна (1888—1982) — ізраїльський політик і діяч сіоністського руху, одна з двох жінок, які підписали Декларацію про проголошення Незалежності Ізраїлю.
 Любарська Юлія Дмитрівна (? — ?) — українська радянська діячка, заслужена вчителька УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.

Жіночі форми прізвищ